Кастровье́хо ():
 Кастровьехо — муниципалитет в провинции Риоха
 Кастровьехо, Джонатан (род. 1987) — испанский шоссейный велогонщик
 Кастровьехо Брионес, Рамон (1904—1987) — американский офтальмолог